Resson est un toponyme français :
Resson est une commune (département de la Meuse ; région Lorraine).
Resson est un hameau de la commune de La Saulsotte (département de l'Aube ; région Champagne-Ardenne).
La commanderie de Resson est une ancienne commanderie rurale des Templiers, située dans le hameau précité.
La chapelle Sainte-Madeleine de Resson est une chapelle édifiée à partir du , située dans le hameau précité.
Resson est une ancienne commune du département des Ardennes, qui fusionna, en 1828, dans Pargny-Resson.
Le Resson est un affluent de la Seine (département de l'Aube ; région Champagne-Ardenne).

Homonymie de toponyme